Paars, een kleur
 Paars (Aisne) gemeente in Frankrijk
 Paars kabinet, een kabinet of regering waarin liberale (blauwe) en sociaaldemocratische (rode) partijen samenwerken
 Kabinet-Kok I, Nederland (1994-1998, Paars I)
 Kabinet-Kok II, Nederland (1998-2002, Paars II)
 Regering-Verhofstadt II, België (2003-2007, Paars I)
 Paarse regeringen avant la lettre, kort na de Tweede Wereldoorlog in België: Regering-Van Acker II, Regering-Van Acker III, Regering-Van Acker IV en Regering-Huysmans